Storberget kan syfta på:

 Knut Storberget (1964–), en norsk politiker

Geografi

Sverige
 Storberget (ort) – en ort i Gällivare kommun
 Storberget, Sundsvalls kommun – ett berg i Sundsvalls kommun
 Storberget, Vilhelmina kommun – ett berg strax söder om byn Bäsksjö i Vilhelmina kommun

Se även
 Källberget-Storberget – ett naturreservat i Strömsunds kommun
 Storberget (naturreservat) – flera

Finland
 Storberget (kulle i Finland, Nyland, Raseborg, lat 60,02, long 24,11)
 Storberget (kulle i Finland, Nyland, Raseborg, lat 59,94, long 22,93)
 Storberget (ö i Finland, Österbotten)